Хёне () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хёне, Густав (1893—1951) — немецкий генерал.
 Хёне, Кристоф (1941) — немецкий легкоатлет (спортивная ходьба).
 Хёне, Миа (род. 2000) — немецкая кёрлингистка.
 Хёне, Рольф (1908 — ?) — немецкий историк и археолог, руководящий сотрудник Аненербе, оберштурмбанфюрер СС.
 Хёне, Фредерику Карлус (1882—1959) — бразильский ботаник немецкого происхождения.
 Хёне, Хайнц (1926—2010) — немецкий журналист и писатель.
 Хёне, Хольгер (род. 1970) — немецкий кёрлингист, ведущий в команде Германии на Олимпийских играх 1998 и 2006 годов.